Воскресенское благочиние может означать:
 Воскресенское благочиние — округ Городецкой епархии.
 Воскресенское благочиние — округ Московской епархии.
 Воскресенское благочиние — округ Нижегородской епархии.
 Воскресенское благочиние — округ Саратовской епархии.
 1-е Воскресенское благочиние — округ Коломенской епархии.
 2-е Воскресенское благочиние — округ Коломенской епархии.